Департамент Барилоче  () — департамент в Аргентине в составе провинции Рио-Негро.

Территория — 5415 км². Население — 133 500 человек. Плотность населения — 24,7 чел./км².

Административный центр — Сан-Карлос-де-Барилоче.

География 
Департамент расположен на западе провинции Рио-Негро.

Департамент граничит:
 на севере — с провинцией Неукен
 на востоке — с департаментами Пильканьеу, Ньоркинко
 на юге — с провинцией Чубут
 на западе — с Чили

Административное деление
Департамент включает 5 муниципалитетов:
Сан-Карлос-де-Барилоче
Дина-Уапи
Эль-Больсон
Эль-Мансо
Вилья-Маскарди

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Рио-Негро